Bellvitge (wijk),  een arbeidersklassebuurt in L'Hospitalet de Llobregat in de Metropool Barcelona
 Bellvitge (metrostation), een station van de Metro van Barcelona aan Lijn 1 in de wijk L'Hospitalet de Llobregat